Airlines of Tasmania — региональная коммерческая авиакомпания, базирующаяся в Хобарте (), Лонсестоне (Аэропорт Лонсестона) и  (Аэропорт Берни), находящихся на острове Тасмания (Австралия).

Авиакомпания Airlines of Tasmania была создана в 1984 году. Компанией-учредителем является Aerotechnology Pty Ltd, которая была создана в 1970-х годах, и которой также принадлежит подразделение Par Avion, осуществляющее туристические полёты по живописным местам Тасмании.



Воздушный флот 

По состоянию на февраль 2015 года воздушный флот авиакомпании Airlines of Tasmania составляли следующие самолёты:

Маршрутная сеть 
В октябре 2011 года маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок авиакомпании Airlines of Tasmania включала в себя следующие пункты назначения:

До октября 2010 года аэропорт острова Флиндерс обслуживался самолётами авиакомпании Airlines of Tasmania, но после этого он стал обслуживаться самолётами другой авиакомпании — Sharp Airlines.

См. также 
 Список авиакомпаний Австралии

Примечания 

Авиакомпании Австралии